Кацбах — річка в Сілезії;
 Кацбах — історична назва села Лужанка в Тарутинському районі Одеської області.